Шеї Оджо, Олувасеї «Шеї» Бабаджиде Оджо (англ. Oluwaseyi Babajide "Sheyi" Ojo, нар. 19 червня 1997, Гемель-Гемпстід, Англія) — англійський футболіст.
 Шеї-ле-Маранж, Шеї́-ле-Мара́нж (фр. Cheilly-lès-Maranges) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара.